Жоната́н Бризо́н (; 7 февраля 1983, Суассон, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Ньор».

Клубная карьера

«Нанси» 
Жонатан Бризон — воспитанник футбольного клуба «Нанси». Дебютировал в команде 11 сентября 2002 года в матче Лиги 2 против «Клермона»
.
17 января 2004 года в матче с «Шатору» защитник забил первый гол в своей профессиональной карьере
.
По итогам сезона 2004/05 «Нанси» выиграл Лигу 2 и в матче против «Бордо», состоявшемся 6 августа 2005 года, Бризон дебютировал в Лиге 1. Защитник заменил Адриана Саркисяна на 61-й минуте встречи
.
11 января 2006 года Жонатан Бризон забил первый в карьере гол в высшем дивизионе Франции (в ворота Шарля Итанжа из «Ланса»
.

По итогам сезона 2005/06 «Нанси» стал обладателем Кубка лиги и в следующем сезоне представлял Францию в Кубке УЕФА. Бризон провёл первый матч в турнире 14 сентября 2006 года (на выезде против немецкого клуба «Шальке 04»)
.
Также защитник в составе своего клуба принимал участие в Кубке УЕФА 2008/09.

Всего Жонатан Бризон выступал за «Нанси» 9 с половиной сезонов. За это время футболист сыграл за команду в различных турнирах 277 матчей и забил 15 голов.

«Сент-Этьен» 
Бризон перешёл в «Сент-Этьен» в январе 2012 года. Впервые сыграл за новую команду 12 февраля 2012 года, заменив Лорана Баттлеса на 80-й минуте матча с «Тулузой»
.
До окончания сезона защитник ещё лишь трижды выходил на поле в составе «зелёных».

В сезоне 2012/13 Жонатан Бризон во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка французской лиги.

Статистика

Достижения 
 Обладатель Кубка французской лиги (2): 2005/06, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции 
 
 
 Профиль на Footballdatabase 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Ньор»